Pauline & Paulette (film), Belgische film uit 2001 in een regie van Lieven Debrauwer
 Pauline & Paulette (musical), musicalbewerking uit 2014 van Judas Theaterproducties